Marlene Duffy (1979. augusztus 4. –) amerikai nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1991-ben édesapja játékvezető szolgálatát követve tette le. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 2012-ben lett a Major League Soccer (MLS) asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság

U20-as női labdarúgó-világbajnokság
Németország az 5., a 2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, Kanada a 7., a 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB hivatalnoki feladatokkal bízta meg. 2010-ben Carol Anne Chenard, 2014-ben Margaret Domka állandó asszisztenseként tevékenykedett.

[2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokság

2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németország rendezte a 6., a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A világbajnokság előtt részt vett az Algarve-kupa labdarúgó tornán. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2011-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
A 2008. évi és a 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáin a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta, Kari Seitz állandó segítőjeként.

Női labdarúgótorna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

Szakmai sikerek

Jegyzetek

Források 

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
1979-ben született személyek
Élő személyek